Карабастау — название населённых пунктов в Казахстане:
 Карабастау — село в Жамбылском районе Алматинской области.
 Карабастау — село в Жуалынском районе Жамбылской области.
 Карабастау — село в Казыгуртском районе Туркестанской области.
 Карабастау — село в Ордабасинском районе Туркестанской области.
 Карабастау (быв. Орджоникидзе) — село в Сайрамском районе Туркестанской области.
 Карабастау — село в Тюлькубасском районе Туркестанской области.